Endopsammia är ett släkte av koralldjur. Endopsammia ingår i familjen Dendrophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Endopsammia